Паляваам:

 Паляваам — река в Чукотском автономном округе России.
 Паляваам — несуществующий посёлок гидрологов на одноимённой реке в Чаунском районе Чукотского автономного округа, имел временный статус.